So early in the morning, O is een compositie van Frank Bridge. Het is een toonzetting van het gelijknamige gedicht van de Ierse James Stephens uit de bundel The adventures of Seumar Beg and the rocky road to Dublin uit 1915.

Discografie
Uitgave Hyperion: Roger Vignoles (piano), Janice Watson (sopraan)

Lied (klassieke muziek)
Compositie van Frank Bridge
Compositie voltooid in 1918